Бюйтен — історична назва села Фрунзе Нижньогірського району Автономної Республіки Крим до 1948 року
 Бюйтен — назва села Котовське Роздольненського району Автономної Республіки Крим до 1944 року